La Muralla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Muralla, Ocampo, 
 La Muralla del Cadillal, ort, Guanajuato, San Francisco del Rincón, 
 La Muralla, Coahuila, 
 La Muralla, Aldama, 
 La Muralla, Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar